Об'єкти NGC
Південний Хрест (сузір'я)
Галактики